Morack ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Morack (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Rico Morack (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Morak
 Morag